Ramón Castilla, een Peruaans maarschalk
Mariscal Ramón Castilla (provincie), een provincie van Peru